Nedvězí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Nedvězí, Gemeinde im Oktes Svitavy
 Nedvězí, Ortsteil von Dubá, Okres Česká Lípa
 Nedvězí, Ortsteil von Kounov u Dobrušky, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Nedvězí, Ortsteil von Olomouc, Okres Olomouc
 Nedvězí, Ortsteil von Rabyně, Okres Benešov
 Nedvězí, Ortsteil von Rohle, Okres Šumperk
 Nedvězí, Ortsteil von Slaná, Okres Semily
 Nedvězí u Říčan, Stadtteil von Prag